csóka (madár), elsősorban a Corvus nembe tartozó egyes fajok neve (varjak és hollók mellett)
 csóka, Corvus monedula
 örvös csóka, Corvus dauuricus
 havasi csóka, Pyrrhocorax graculus (sárgacsőrű csóka)
 Csóka, település Romániában, Kolozs megyében
 Csóka, település Szerbiában, a Vajdaságban
 csóka, régi japán versforma
 csóka, szőlőfajta
 Csóka, holland ifjúsági film, rendezte: Boudewijn Koole (2012)